Saint-Chéron (Essonne)
 Saint-Chéron (Marne)